«Команда заводу імені Петровського» — український футбольний клуб з Дніпра, заснований 1918 року.

Історія 
Клуб було засновано під назвою «БРІТ» у 1918 році.

Клуб припинив існування під час громадянської війни у Росї, проте у 1923 році був відновлений.

Виступав у Кубках СРСР 1936—1938 років.

У 1937—1961 роках та 1967 під назвами «Петровець», «Сталь» та «Металург» виступав у групах «Г» та «Б», класі «Б» чемпіонату СРСР, чемпіонаті УРСР серед КФК.

У 2018 році команда робітників заводу брала участь у чемпіонаті Дніпра під назвою «ЄВРАЗ-Сталь».

Примітки

Див. також 
 Дніпро (Дніпропетровськ)
 Локомотив (Дніпропетровськ)
 Завод імені Карла Лібкнехта (футбольний клуб)
 Завод імені Комінтерну (футбольний клуб)
 Спартак (Дніпропетровськ)
 Сталь (Дніпропетровськ)

Футбольні клуби Дніпропетровської області
Футбольні клуби, засновані 1918
Футбольні клуби, засновані 1923
Спортивні клуби Дніпра
Аматорські футбольні клуби України